Валлебона () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя.

Население составляет 1227 человек (2008 г.), плотность населения составляет 205 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 18012. Телефонный код — 0184.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/